Slag bij Turijn (312), een overwinning van Constantijn de Grote op Maxentius
 Slag bij Turijn (1706), een overwinning van Eugenius van Savoye op de Fransen